La Liga Nacional de Fútbol de Fiyi, conocida como Fiji Premier League o Digicel Premier League por razones comerciales, es la primera división del sistema de ligas de Fiyi.

El campeón y el subcampeón clasifican a la Liga de Campeones de la OFC del año próximo.

Historia 
La primera temporada de la Primera División fue en 1977 y su primer campeón fue el Ba Football Club.

Equipos participantes

Temporada 2023

Palmarés

Títulos por club

Clasificación histórica 
A continuación, se muestra la tabla histórica de la Liga Nacional de Fútbol de Fiyi desde 1997 cuando se llamó Super Premier League hasta la terminada temporada 2022 con el nombre de Fiji Premier League, en el cual los datos no contabilizan los playoffs. No cuenta los resultados de la selecciones nacionales.

 Actualmente en la Liga Nacional
 Actualmente en Segunda División

Véase también 
 Copa de Fiyi
 Supercopa de Fiyi
 Segunda División de Fiyi
 Campeonato de Fútbol Interdistrital de Fiyi 
 Selección de fútbol de Fiyi
 Batalla de los Gigantes
 Anexo:Clubes de Fútbol de Fiyi

Referencias

Enlaces externos 
 RSSSF 
 Sitio web oficial del Campeonato de fútbol de Fiyi